Ipoltica (dolina) – dolina w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Ipoltica (potok) – potok, dopływ Czarnego Wagu na Słowacji